Down to Earth címmel ismert:
 Down to Earth, Ozzy Osbourbe angol zenész albuma (2001)
 Down to Earth, Jem walesi énekesnő albuma (2008)
 Down to Earth, Alexis & Fido albuma (2009)
 Down to Earth, Monie Love albuma (1990)